Conner Huertas del Pino e Mats Rosenkranz erano i detentori del titolo ma solo Conner Huertas del Pino ha deciso di difendere il titolo in coppia con Alexander Merino.

In finale Guillermo Durán e Felipe Meligeni Alves hanno sconfitto Luciano Darderi e Juan Bautista Torres con il punteggio di 3-6, 6-4, [10-3].

Teste di serie 

  Guillermo Durán /  Felipe Meligeni Alves (campioni)
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (quarti di finale)                                         

  Hernán Casanova /  Santiago Rodríguez Taverna (semifinale)  
  Andrea Collarini /  Renzo Olivo (semifinale)

Wildcard 

  Santiago De La Fuente /  Juan Bautista Otegui (quarti di finale)

  Francisco Comesana /  Alejo Lorenzo Lingua Lavallén (primo turno, ritirato)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger de Tigre II 2022